Клетище — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Клетище — деревня в Рогачевском районе Гомельской области.
 Клетище — посёлок в Копыльском районе Минской области.
 Клетище — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Украина 
 Клетище — село в Черняховском районе Житомирской области.